ISO 3166-1 alfa-3 – część standardu ISO 3166-1, zawiera trzyliterowe kody państw, które są wizualnie łatwiejsze w rozpoznawaniu krajów.

Kody

Zobacz też 
 ISO 639 – kody nazw języków
 Lista kodów krajowych używanych w sporcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Agencja zarządzająca ISO 3166, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

Alfa-3